Alameda – comune della Spagna
 Alameda – città degli Stati Uniti d'America, nell'omonima contea
 Contea di Alameda, in California
 Alameda – distretto nel quartiere Flagami di Miami
 Alameda – stazione della metropolitana di Lisbona
 Alameda – comunità non incorporata statunitense nello stato del Nuovo Messico